Campiglione ima više značenja:
 Campiglione, Fermo
 Campiglione, Pistoia
 Campiglione, Torino